Pojem stráž se užívá ve více významech.

obecný pojem
 stráž (ostraha) – člověk nebo skupina osob, hlídající a hájící nějakou osobu, věc, nebo prostor
 Hradní stráž
 čestná stráž
 závodní stráž

 veřejná stráž
 lesní stráž
 vodní stráž
 myslivecká stráž
 rybářská stráž
 stráž přírody (stráž ochrany přírody)

jako místopisné jméno
název sídla
 1. Stráž (okres Tachov) – městys v okrese Tachov
 2. Stráž (okres Domažlice) – obec v okrese Domažlice
 3. Stráž (Mirotice) – část města Mirotice v okrese Písek
 4. Stráž (Křimov) – část obce Křimov v okrese Chomutov
 5. Stráž (Sušice) – část města Sušice v okrese Klatovy
 6. Stráž (Kroměříž) – lokalita vsi Postoupky části okresního města Kroměříž 

nebo je součástí jejich názvu:
 10. Stráž nad Nežárkou – město v okrese Jindřichův Hradec
 11. Stráž nad Nisou – obec v okrese Liberec
 12. Stráž nad Ohří – obec v okrese Karlovy Vary
 13. Stráž pod Ralskem – město v okrese Česká Lípa
 14. Stráž u České Lípy – část obce Stružnice v okrese Česká Lípa
 15. Hojsova Stráž – část města Železná Ruda v okrese Klatovy
 (11.) Nová Stráž – lokalita obce Stráž nad Nisou v okrese Liberec 

názvy kopců
 20. Stráž (Bořeňské středohoří) (307 m) – vrch ve vsi Svinčice části obce Lužice v okrese Most 
 21. Stráž (Ralská pahorkatina) (328 m) – vrch nad obcí Tuhaň v okrese Česká Lípa 
 22. Stráž (Rakovnická pahorkatina) (384 m) – vrch jižně od obce Krupá v okrese Rakovník 
 23. Stráž (Kostomlatské středohoří) (437 m) – vrch nad obcí Bořislav v okrese Teplice 
 24. Stráž (Kaznějovská pahorkatina) (443 m) – vrch západně od vsi Chotíkov v okrese Plzeň-sever 
 25. Stráž (Kralovická pahorkatina) (445 m) – vrch západně od obce Hřebečníky v okrese Rakovník 
 26. Stráž (Lužické hory) (451 m) – vrch nad vsí Vesnička časti obce Prysk v okrese Česká Lípa 
 27. Stráž (Šluknovská pahorkatina) (460 m) – vrch severně od obce Lobendava v okrese Děčín 
 28. Stráž (Doupovské hory) (466 m) – vrch jižně od města Mašťov v okrese Chomutov 
 29. Stráž (Čechtická pahorkatina) (492 m) – vrch severně od obce Šetějovice v okrese Benešov 
 30. Stráž (Vlašimská pahorkatina) (503 m) – vrch jihovýchodně od vsi Milovanice části obce Postupice v okrese Benešov 
 31. Stráž (Hořepnická pahorkatina) (517 m) – vrch jihozápadně od města Červená Řečice v okrese Pelhřimov 
 32. Stráž (Rožmitálská pahorkatina) (535 m) – vrch jihozápadně od města Březnice v okrese Příbram 
 33. Stráž (Vítkovská vrchovina) (548 m) – vrch severně od městyse Spálov v okrese Nový Jičín 
 34. Stráž (Křižanovská vrchovina) (567 m) – vrch ve vsi Olší nad Oslavou části města Velké Meziříčí v okrese Žďár nad Sázavou 
 35. Stráž (Prácheňská pahorkatina) (584 m) – vrch jihovýchodně od obce Kejnice v okrese Klatovy
 36. Stráž (Hornosvratecká vrchovina) (602 m) – vrch jižně od obce Crhov v okrese Blansko 
 37. Stráž (Kopřivenská vrchovina) (604 m) – vrch nad obcí Bratrušov v okrese Šumperk 
 38. Stráž (Javorníky) (623 m) – vrch severně od obce Lidečko v okrese Vsetín 
 39. Stráž (Verneřická vrchovina) (625 m) – vrch jižně od vsi Rychnov části města Verneřice v okrese Děčín 
 40. Stráž (Podkrkonošská pahorkatina) (630 m) – vrch východně od obce Studenec v okrese Semily 
 41. Stráž (Novohradské podhůří) (630 m) – vrch nad obcí Svatý Jan nad Malší v okrese České Budějovice 
 42. Stráž (Bělčická pahorkatina) (638 m) – vrch nad vsí Leletice části obce Hvožďany v okrese Příbram 
 43. Stráž (Lipnická vrchovina) (653 m) – vrch nad vsí Krasoňov součásti města Humpolec v okrese Pelhřimov 
 44. Stráž (Domašovská vrchovina) (665 m) – vrch jižně od obce Dvorce v okrese Bruntál 
 45. Stráž (Vyskytenská pahorkatina) (693 m) – vrch severozápadně od obce Milíčov v okrese Jihlava 
 46. Stráž (Šumavské podhůří) (701 m) – vrch nad obcí Zábrdí v okrese Prachatice 
 47. Stráž (Vidhošťský hřbet) (716 m) – vrch nad vsí Ústaleč části města Nalžovské Hory v okrese Klatovy 
 48. Stráž (Smrčiny) (717 m) – vrch s rozhlednou východně od města Aš v okrese Cheb 
 49. Stráž (Dyleňský les) (738 m) – vrch nad vsí Vysoká části obce Stará Voda v okrese Cheb 
 50. Stráž (Čerchovský les) (752 m) – vrch západně od obce Hora Svatého Václava v okrese Domažlice 
 (5.) Stráž (Sušická vrchovina) (755 m) – vrch nad samotou Stráž (Sušice) součástí města Sušice v okrese Klatovy 
 (4.) Stráž (Loučenská hornatina) (764 m) – vrch severozápadně od obce Křimov v okrese Chomutov 
 51. Stráž (Železnobrodská vrchovina) (782 m) – vrch jižně od města Rokytnice nad Jizerou v okrese Semily 
 52. Stráž (Staroměstská kotlina) (835 m) – vrch nad obcí Ostružná v okrese Jeseník 
 53. Stráž (Klínovecká hornatina) (840 m) – vrch severovýchodně od města Jáchymov v okrese Karlovy Vary 
 54. Stráž (Šumava) (1308 m) – vrch jižně od obce Kvilda v okrese Prachatice 
 Stráž (Švihovská vrchovina) (622 m) – vrchol v Radyňské pahorkatině, jihovýchodně od Radošic v okrese Plzeň-jih

nebo je součástí jejich názvu:
 (57.) Malá Stráž (Středolabská tabule, 264 m) – vrch západně od obce Vrbčany v okrese Kolín 
 57. Velká Stráž (Středolabská tabule, 272 m) – vrch severozápadně od obce Vrbčany v okrese Kolín 
 58. Vysoká stráž (Rakovnická pahorkatina, 415 m) – vrch severovýchodně od obce Lubenec v okrese Louny 
 (5.) Volšovská stráž, (Šumava, 790 m) – vrch jihozápadně od vsi Volšovy části města Sušice v okrese Klatovy 
 (5.) Nuzerovská stráž, (Šumava, 802 m) – vrch západně od vsi Nuzerov části města Sušice v okrese Klatovy
 (5.) Loučovská stráž, (Šumava, 751 m) – vrch jihovýchodně od vsi Loučová části města Hartmanice v okrese Klatovy

také rybník
 61. Stráž (rybník, Pelhřimov) – rybník na jihozápadním okraji okresního města Pelhřimov 

na Slovensku má stejný nebo podobný název
 Stráž (739 m) – vrch v Spišsko-šarišskom medzihorí na Slovensku
 Stráž (Strážovské vrchy) (684 m) – vrchol západně od obce Pružina v okrese Považská Bystrica na Slovensku
 Šaštín-Stráže – město
 Stráž (Natura 2000) – území evropského významu

v programování
 stráže (guards) - způsob zápisu větvení v programovacím jazyce Haskell

Související články 
 Na Stráži (rozcestník)
 Strážný vrch
 Strážiště
 Strážka
 Strážné
 Strážný (rozcestník)
 Strážní domek
 Strážnice
 Strážník
 Strážov
 Varta
 Hlídka
 Ostraha

Externí odkazy